El topónimo Cantagallo puede hacer referencia a:

 Cantagallo, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León. 
 Cantagallo, una localidad italiana de la provincia de Prato, en la Toscana.
 Cantagallo, un asentamiento rural peruano de la provincia de Ucayali.
 Cantagallo, un asentamiento urbano peruano de los Shipibos, en el distrito del Rímac, provincia de Lima.
 Cantagallo, un municipio colombiano del departamento de Bolívar.